Spunk steht für:
 ein von Astrid Lindgren erfundener Begriff, im Buch Pippi in Taka-Tuka-Land verwendet, siehe Pippi Langstrumpf (Fernsehserie) #Gebrauch des Wortes „Spunk“
 Spunk (Süßware), dänische Süßware
 Spunk, Kurzgeschichte (1927) von Zora Neale Hurston
 Spunk, Bootleg-Demoalbum (1977) der Sex Pistols
 Spunk/This is Crap, Raritätenalbum (1996) der Sex Pistols
 Spunk, Werk (1989) von George C. Wolfe
 Spunk Creek, Fluss in Morrison County und Stearns County, Minnesota

SPUNK steht für:
 die von 1994 bis 2013 erschienene Mitgliedszeitung des deutschen Bundesverbandes der Grünen Jugend, siehe Grüne Jugend#SPUNK

Siehe auch:
 Spunkie, schottisches Irrlicht

Abkürzung